Aceasta este o listă cu jucători care au primit medalia de câștigător a Ligii Campionilor, competiție cunoscută în trecut sub numele de Cupa Campionilor Europeni. Unii dintre jucători au  primit medalii chiar dacă nu au jucat în finală sau mai recent, chair dacă nu au jucat în fazele superioare ale competiției.

Date incomplete pentru competițiile de înainte de '90.

Note

Note

Liga Campionilor UEFA
Cupa Campionilor Europeni
Liste despre fotbal